

Presentación previa 
Yuki Bhambri y Adrián Menéndez-Maceiras eran ellos defensores del título, decidieron no participar este año.

Enrique López-Pérez y Jeevan Nedunchezhiyan ganaron el título tras derrotar en la final Aleksandre Metreveli y Dmitry Popko.

Cabeza de serie

  Sergey Betov /  Mikhail Elgin (Cuartos de final)
  Dean O'Brien /  Ruan Roelofse (Primera ronda)

<ol start=3>
  Nicolás Barrientos /  Ariel Behar ''(Semifinales)
  Denys Molchanov /  Aleksandr Nedovyesov ''(Semifinales)

Cuadro

Referencias 
 Cuadro de dobles

Challenger de Qarshi 2016